In Flagranti er en House/Disco-duo fra USA.

Musikgrupper fra USA